Almesbach ist ein Gewässername:

 Almesbach (Aurach), rechter Zufluss über den Auengraben Goldbrunn zur Aurach nach Veitsaurach,  Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Almesbach (Waldnaab), linker Zufluss des Flutkanals rechts der Waldnaab nahe der Neumühle von Weiden in der Oberpfalz, Bayern 

Siehe auch:
 Almbach
 Almersbach